Хімка — річка, притока Москви
 Хімка — річка на півострові Камчатка, притока Ічі
 Хімка — колишній стан (зупинка) на тракті Санкт-Петербург — Москва (714 верст від Петербурга і 14 від Москви).

Пароніми 
 Химка — українська зменшувальна форма канонічного жіночого імені Євфимія
 Іван-Павло Химка ( 1949) — канадський історик українського походження

Див. також 
 Хімки (значення)